«6-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион» —

6-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский  ордена Красной Звезды дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 6-й огв.радн РГК.

История 
Преобразован 18 ноября 1942 года из 825-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 5-й армии  Западного фронта.

В действующей армии с 18.11.1942 по 11.09.1943 и с 8.03.1945 по 11.5.1945.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений Западного,Брянского и 2-го Украинского фронтов.

Состав 
до августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея оптической разведки  (БОР)
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

с августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона 
Командир дивизиона
 гв. майор Савин О. Е.
 гв. майор, гв. подполковник Морозов Борис Михайлович
Начальник штаба дивизиона
 гв. капитан Птицын Кирилл Константинович

Заместитель командира дивизиона по политической части
 гв. майор Соколов Илья Парфёнович

Помощник начальника штаба дивизиона
 гв. ст. лейтенант Кочеровский Бениамин Ефимович

 
Помощник командира дивизиона по снабжению
 гв. майор Маслов Алексей Васильевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир БОР (до августа 1943 года)
 гв. ст. лейтенант Птицын Кирилл Константинович

Командир 1-й БЗР
 гв. капитан Логинов Иван Егорович

Командир 2-й БЗР
 гв. капитан  Микитась Павел Кириллович

Командир БТР
 гв. капитан Кочергин Михаил Евдокимович

Командир ВЗОР
 гв. лейтенант Гусев Иван Иванович

Командир ФГВ
 гв. ст. лейтенант Сергиенко Иван Иванович

Награды и почётные наименования

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/70/zoom/4 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны